VIJ steht für:
 Virgin Gorda Airport (IATA-Code)
 Voetbalbond Indonesische Jacarta, siehe Persija Jakarta

Vij steht für:
 Wij

Vij ist der Familienname folgender Personen:
 Deepak Balraj Vij, indischer Regisseur
 Nirmal Chander Vij (* 1943), indischer General
 Rama Vij (* 1951), indische Schauspielerin
 Sourabh Vij (* 1987), indischer Leichtathlet

Abkürzung